Laberi Dècim (Puteoli, Campània, c. 107 aC - 43 aC), cavaller romà i escriptor de mims
 Laberi Màxim, governador romà de Judea (73-74 dC)